Годзилла () может означать:

 Годзилла — персонаж комиксов, мультфильмов и кинофильмов.
 Годзилла — крокодил, сбежавший 31 мая 2007 года от дрессировщика на мариупольском пляже.

Фильмы 
 Годзилла () — США, 1998
 Годзилла — США / Япония, 2014
Годзилла 2: Король монстров — США / Япония, 2019
 Годзилла, король монстров! — США / Япония, 1956
 Годзилла: Финальные войны — Австралия / Китай / США / Япония, 2004
 Горго против Годзиллы — США, 1969
 Кинг-Конг против Годзиллы — США / Япония, 1962
 Годзилла против Конга — США, 2021

Японские фильмы 
 Годзилла, Минилла, Габара: Атака всех монстров (также известный как «Атака Годзиллы») — Япония, 1969
 Гидора, трёхголовый монстр (фильм, 1964) — Япония, 1964
 Годзилла () — Япония, 1954
 Годзилла — Япония, 1984
 Годзилла против Биолланте — Япония, 1989
 Годзилла против Гайгана — Япония, 1972
 Годзилла против Кинга Гидоры — Япония, 1991
 Годзилла против Космического Годзиллы — Япония, 1994
 Годзилла против Мегагируса: Команда на уничтожение — Япония, 2000
 Годзилла против Мегалона — Япония, 1973
 Годзилла против Мехагодзиллы — Япония, 1974
 Годзилла против Мехагодзиллы-2 — Япония, 1993
 Годзилла против Мехагодзиллы-3 — Япония, 2002
 Годзилла против Монстра Зеро — Япония, 1965
 Годзилла против морского монстра — Япония, 1966
 Годзилла против Мотры — Япония, 1964
 Годзилла против Мотры: Битва за Землю — Япония, 1992
 Годзилла против Разрушителя — Япония, 1995
 Годзилла против Хэдоры — Япония, 1971
 Годзилла снова нападает — Япония, 1955
 Годзилла, Мотра, Кинг Гидора: Монстры атакуют — Япония, 2001
 Годзилла, Мотра, Мехагодзилла: Спасите Токио — Япония, 2003
 Годзилла: Миллениум (фильм, 1999) — Япония, 1999
 Годзилла: Парад монстров — Япония, 1968
 Сын Годзиллы — Япония, 1967
 Террор Мехагодзиллы — Япония, 1975

Мультфильмы и мультсериалы 
Мультфильмы:
 Бэмби встречает Годзиллу — Канада, 1969
 Сын Бэмби встречает Годзиллу — США, 1999
Мультсериалы:
 Годзилла (мультсериал, 1978) — США
 Годзилла (мультсериал, 1998) — США

Видеоигры 
 Gojira (видеоигра) — Япония, 1988
 Godzilla2: War of the Monsters — Япония, 1991
 Super Godzilla — 1993
 Gojira torêdjingu batoru — 1998
 Gojira: Kaijû dai rantô — Япония / Канада / Франция / Германия / Италия / Испания, 2002
 Godzilla: Save the Earth — США / Канада / Франция / Япония, 2004
 Godzilla: Unleashed — США, 2007

Комиксы 
 Годзилла — 2012
 Годзилла. Полувековая война — 2012
 Годзилла в аду — 2015

См. также 
 Годжелло

Годзилла